Jivina kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jivina (ort i Tjeckien, lat 50,55, long 14,95), Mellersta Böhmen, 
 Jivina (ort i Tjeckien, lat 49,79, long 13,84), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar